Příjmení Kurek nosí více významných osobností:

 Adrian Kurek (* 1988) – polský cyklista
 Bartosz Kurek (* 1988) – polský volejbalista
 Marcin Kurek (* 1970) – polský básník a překladatel